Ра́нтала () — финская фамилия. Известные носители:

 Алексий (Рантала) (в миру Пертти Рантала; 1941—1984) — епископ Константинопольской православной церкви, викарий Карельской епархии.
 Рантала, Ийро (род. 1970) — финский музыкант, композитор.
 Рантала, Лейф (1947—2015) — финский филолог.